

Geografia 
 Manta – Arrondissement del Benin nel Dipartimento di Atakora
 Manta – comune della Colombia nel Dipartimento di Cundinamarca
 Manta – città dell'Ecuador
 Manta – comune italiano in Provincia di Cuneo
 Manta – comune della Moldavia nel distretto di Cahul

Personaggi immaginari 
 Manta – personaggio Disney della serie La sirenetta - Le nuove avventure marine di Ariel
 Manta – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Black Manta – personaggio dei fumetti DC Comics

Persone 
 Lorenzo Manta (1974) – ex tennista svizzero
 Nuno Manta Santos (1978) – allenatore di calcio ed ex calciatore portoghese

Zoologia 
 Manta – nome comune delle specie appartenenti ai generi Manta e Mobula (famiglia Myliobatidae, sottofamiglia Mobulinae)

Altro 
 Opel Manta – autovettura prodotta dalla Opel tra il 1970 e il 1988
 Manta – canzone di Saba Anglana